Девизес () — многозначный топоним

 Девизес — английский замок XIX века, построенный на руинах средневекового замка.
  — город в Англии в графстве Уилтшир.